Riceville kan syfta på:

 Riceville, Iowa
 Riceville, Tennessee